Alice Claypoole Gwynne – filantropa statunitense
 Anne Gwynne – attrice statunitense
 Elizabeth Gwynne – scrittrice britannica
 Erith Gwynne Nicholls – rugbista a 15 britannico
 Fred Gwynne – attore statunitense
 Glen Gwynne – ex calciatore australiano
 Haydn Gwynne – attrice e cantante britannica
 Horace Gwynne – pugile canadese
 Marc Christopher Gwynne Ellis – ex rugbista a 13 e a 15, imprenditore e conduttore televisivo neozelandese
 Nell Gwynne – attrice teatrale inglese